Tecl je příjmení více osob:

 Jan Tecl (* 1963) – český politik
 Rudolf Tecl (1950–2005) – český historik a archivář
 Stanislav Tecl (* 1990) – český fotbalista